Michael D. Ayers – dziennikarz
 Michael R. Ayers – brytyjski filozof